Алекса́ндр Лоба́нов-Росто́вский:
 
 Лобанов-Ростовский, Александр Яковлевич (1788—1866) — генерал-майор, писатель, историк.